Меса ( — «стол») может означать:

 Меса — американский геологический термин, название столовых гор (холмов с плоской вершиной) в Мексике и США. Такие горы распространены на западе США, на них индейцы строили свои жилища.
 Северная Меса и Центральная Меса — части Мексиканского нагорья.
 Меса — округ в штате Колорадо.
 Меса (Аризона) — город в штате Аризона, США, пригород Финикса.
 Меса (Константинополь) — главная улица византийского Константинополя (ныне Стамбул).
  ( — «Средняя») — одна из муз согласно дельфийской версии.

Персоналии 
 Меса, Арнальдо (1967—2012) — кубинский боксёр, серебряный призёр Олимпийских игр в Атланте (1996).
 Меса, Карлос (род. 1953) — боливийский журналист, политик и историк, президент Боливии (2003—2005).
 Меса, Кристобаль (1559—1633) — испанский поэт.
 Меса, Максимилиано (род. 1992) — аргентинский футболист.
 Меса, Пабло (род. 1997) — парагвайский футболист.
 Меса, Рауль (род. 1982) — испанский пляжный волейболист.
 Меса, Роке (род. 1989) — испанский футболист.
 Меса, Северо (род. 1986) — мексиканский футболист, вингер.
 Меса, Франсиско (род. 1991) — колумбийский футболист, защитник клуба «УНАМ Пумас».
 Меса, Энрике (род. 1948) — мексиканский футболист и тренер.

 Гарсиа Меса, Луис (1929—2018) — боливийский генерал, президент Боливии (1980—1981).
 Марч Меса, Насария Игнасия (1889—1943) — испанская монахиня, католическая святая.

См. также 
 Mesa (значения)
 Меса-Верде () — национальный парк на юго-западе штата Колорадо.
 Меса-де-Оканья () — район (комарка) в Испании (провинция Толедо)
 Меша (неправ. Меса) — моавитский царь, упоминаемый в Библии (4Цар.3:4).
 Коста-Меса — город в США.
 Блэк-Меса — столовая гора на вулканическом плато на крайнем северо-западе штата Оклахома.

Столовые горы